Варсак или Варсаг ( или ) — одно из тюркских племен входивших в состав кызылбашской племенной конфедерации.

Племя варсак относилось к караманскому элю, и владело оймаком в области Тарсуса. Большая часть этого племени перешла в шиизм и стали мюридами ордена Сефевиййе при шейхе Джунейде, переселившись в Азербайджан. Хотя из числа этого племени не было крупных эмиров "столпов держав", но многие знатные представители племени были командирами крупных воинских соединений, а воины племени входили в число шахских курчи со времен шаха Исмаила I.

См. также 

 Кызылбаши
 Сефевиды
 Сефевидское государство

Литература 
 Петрушевский И. П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI — начале XIX вв.

История Азербайджана
Сефевидское государство
Тюркские племена